Baader steht für:
 Baader (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Baader (Film), deutscher Spielfilm (2002)
 Nordischer Maschinenbau Rud. Baader, deutscher Maschinenhersteller
 Baader Bank, deutsche Investmentbank

Siehe auch:
 Bader (Begriffsklärung)